Отраже́ние — многозначное слово.

 Отражение (физика) — физический процесс взаимодействия волн или частиц с поверхностью.
 Отражение (геометрия) — движение евклидова пространства, множество неподвижных точек которого является гиперплоскостью.

 Отражение (философия) — философская категория.
 Отражение (психология) — родовое понятие психики, способ межличностного общения.
 Отражение (программирование) — концепция языков программирования.

В культуре и искусстве 
 Отражение — советский мультфильм 1981 года.
 Отражение — советская и российская рок-группа.
 «Отражение» — песня российской и советской рок-группы «Король и шут».
 Отражение — российский проект цикла документальных фильмов компании РЕН ТВ.
 Отражение — сингл российской хеви-метал группы «Кипелов».
 Отражение — российский детективный телесериал 2011 года.
 Отражение () — британо-французский фильм 2008 года.
 Отражение — украинский фильм 2021 года.
 ОТРажение — информационная программа на ОТР.